Henry Petersen kan syfta på bland andra:

* Henry Petersen (1849–1896), dansk arkeolog
 Henry Petersen (1900–1949), dansk friidrottare och gymnast